

Краснослободськ — місто, Середньоахтубинський район, Волгоградська область
 Краснослободськ — місто, районний центр, Мордовія